Juriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Juriwka (Bilohirja), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Bilohirja
 Juriwka (Kiew-Swjatoschyn), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn
 Juriwka (Konotop), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop
 Juriwka (Koselschtschyna), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Koselschtschyna
 Juriwka (Kosjatyn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn
 Juriwka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Juriwka (Makariw), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Makariw
 Juriwka (Korosten), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten

Juriwka ist zudem der Name eines Flusses in der ukrainischen Oblast Schytomyr, siehe Juriwka (Fluss).

Siehe auch:

 Nowa Juriwka